

Geografia
Italia
San Vigilio – frazione capoluogo di Marebbe (provincia di Bolzano, Trentino-Alto Adige)
San Vigilio – frazione dei Concesio (provincia di Brescia, Lombardia)
San Vigilio – frazione di Rogno (provincia di Bergamo, Lombardia)
Colle di San Vigilio – altura situata nel comune di Bergamo da cui prendono il nome il quartiere San Vigilio e il castello di San Vigilio
Monte San Vigilio (Vigiljoch) – altura nei pressi di Lana, in provincia di Bolzano

Santi
san Vigilio di Trento (†405) – vescovo di Trento e martire, celebrato il 26 giugno
san Vigilio di Brescia (†506) – vescovo di Brescia, celebrato il 26 settembre
san Vigilio di Auxerre (†685) – vescovo di Auxerre e martire, celebrato l'11 marzo

Altro 
 San Vigilio – titolo cardinalizio

Pagine correlate
Vigilio (disambigua)